Ostra se poate referi la:

 Ostra, Marche, comună din provincia Ancona, regiunea Marche, Italia
 Ostra, Suceava, satul de reședință al comunei cu același nume din județul Suceava, Bucovina, România
 Ostra Vetere,  comună din provincia Ancona, regiunea Marche, Italia